Paganini-Quartett steht für:
 vier Stradivari-Instrumente aus dem Besitz von Niccolò Paganini, siehe Niccolò Paganini#Instrumente des „Paganini-Quartetts“
 das Paganini Quartet, ein von Henri Temianka angeführtes Ensemble von vier Musikern, die auf diesen Instrumenten spielten, siehe Henri Temianka#Paganini-Quartett